Корнелия — женское имя. Известные носительницы:
 Корнелия (мать Гракхов)
  — жена Сципиона Назики Коркула.
 Корнелия Цинилла — первая жена Юлия Цезаря.
 Корнелия (жена Лепида) — первая жена триумвира Марка Эмилия Лепида.
 Корнелия Лентула — дочь Косса Корнелия Лентула, жена наместника Паннонии Кальвизия Сабина.
 Корнелия Сципиона — дочь Луция Корнелия Лентула (консула-суффекта 38 года до н. э.), и Скрибонии, падчерица императора Октавиана Августа.
 Корнелия Супера — жена римского императора Марка Эмилия Эмилиана, правившего 4 месяца в 253 году.
 Корнелия Салонина — жена римского императора Галлиена.
 Корнелия Метелла (ок. 73 до н. э.—после 48 до н. э.) — древнеримская матрона, жена Публия Лициния Красса.

В астрономии 
 (425) Корнелия — астероид, открытый в 1896 году и названный в честь матери Гракхов или жены Юлия Цезаря.

Женские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки